Frans de Munck (Goes, 20 de agosto de 1922 - Arnhem, 24 de dezembro de 2010) foi um futebolista e treinador de futebol holandês.

Futebolistas dos Países Baixos